Люди:
 Виганд, Альберт (1821—1886) — немецкий ботаник.
 Виганд, Арпад (1906—1983) — нацистский военный преступник.
 Виганд, Джон Ричард — американский физик, изобретатель, автор ряда патентов.
 Виганд, Иоганн (1744—1808) — ординарный профессор всеобщей истории Московского университета.
 Виганд, Огюст (1849—1904) — бельгийский органист и композитор.
 Виганд, Теодор (1864—1936) — немецкий археолог; член Прусской академии наук, иностранный член РАН.
 Виганд Ольгердович (около 1372—1392) — князь керновский, сын великого князя литовского Ольгерда Гедиминовича.
 Виганд Марбургский (около 1365—1409) — немецкий хронист.

Техника:
 Виганд — промышленный интерфейс.
  — эффект гистерезиса в намагниченности некоторых ферромагнетиков.
 Виганда карта — разновидность магнитных карт на .
 Виганда датчик — пороговый датчик магнитного поля на .